V24, V-24 ou V.24  peut faire référence à :
 Cv Solimões (V-24), une corvette de la Marine brésilienne ;
 Motocycliste blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus, d’après la classification internationale des maladies ;
 V.24, une recommandations UIT-T concernant la définition des circuits.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres